Birkett a été porté comme nom de famille par :
 Arthur Birkett (1875-1941), joueur britannique de cricket
  (1958-), écrivain britannique
 Joe Birkett (1955-), homme politique américain
  (1825-1899), aquarelliste populaire durant l'époque victorienne
 Normann Birkett (1883-1962), juge et avocat britannique
 Reg Birkett (1849–1898), joueur anglais de rugby à XV 
  (1844-1920), maire d'Ottawa en 1891 et membre de la Chambre des communes du Canada de 1900 à 1904
  (1872-?), homme politique canadien, fils de 
 Tom Birkett (né en 1982), homme politique britannique

Birkett a été porté comme prénom :
  (1822–1891), aventurier, soldat, juriste, producteur de coton et général confédéré durant la guerre de Sécession américaine